Jan Orleánský ( Jean d'Orléans, 1399 – 30. dubna 1467, Cognac) byl hrabě z Angoulême a Périgordu.

Život 
Narodil se jako třetí syn francouzského prince Ludvíka, vévody z Orléans a Valentiny, dcery milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho.

Roku 1412 se dostal do anglického zajetí a roku 1415 se k němu po prohrané bitvě Azincourtu připojil i jeho bratr Karel Orleánský. Oba bratří krom anglického zajtí sdíleli zájem o literaturu. Karel byl propuštěn roku 1440 a Jan o čtyři roky později. Roku 1449 se oženil s Markétou, dcerou Alana z Rohanu. Roku 1451 po boku nevlastního bratra Jana z Dunois pomáhal vyhnat Angličany z Guyenne. Zemřel 30. dubna 1467 v Cognacu. Pohřben byl společně s manželkou a synem Karlem v katedrále v Angoulême.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois-Angoulême
Hrabata z Angoulême
Hrabata z Périgordu
Vězni
Pohřbení v katedrále v Angoulême
Narození v roce 1399
Úmrtí 30. dubna
Úmrtí v roce 1467
Narození 26. června
Muži